Étienne Mattler (1905-1986), footballeur français, résistant, entraîneur ;
 Heike Schulte-Mattler (née en 1958), athlète allemande spécialiste du 400 mètres ;
 Jacques Mattler, acteur français du  siècle.